Farkas Zoltán (1880–1969) művészeti író
 Farkas Zoltán (1894–?) ezredes, a 2. magyar hadsereg komáromi 22. gyalogezredének parancsnoka
 Farkas Zoltán (1900–1945) szobrász, ügyvéd-jogtanácsos
 Farkas Zoltán (1913–1980) filmrendező, vágó
 Farkas Zoltán (1928–1989) pedagógus, pszichológus, filozófus
 Farkas Zoltán (1947) kajak-kenu edző, tanár, Tiszaújváros polgármestere
 Farkas Zoltán (1952) újságíró
 Farkas Zoltán (1956) táncos, koreográfus
 Farkas Zoltán (1956) formatervező
 Farkas Zoltán (1963) politikus, a Fidesz országgyűlési képviselője
 Farkas Zoltán (1964) zenetörténész, az MR3-Bartók Rádió intendánsa 
 Farkas Zoltán (1970) atléta, rúdugró
 Farkas Zoltán (1974) súlyemelő olimpikon, edző
 Farkas Zoltán (1989) labdarúgó
 Farkas Zoltán (1995) labdarúgó
 Farkas Zoltán magyar bajnoki ezüstérmes atléta, gyalogló az 1940-es években
 Farkas Zoltán gitáros (Sexepil, Kistehén)

Hasonló nevűek
 Farkas Zoltán András (1937) erdélyi mezőgazdasági mérnök, újságíró